Ølby Kirke, der findes flere kirker med samme navn:
 Ølby Kirke (Køge Kommune) – en kirke i Højelse Sogn
 Ølby Kirke (Struer Kommune) – en kirke i Ølby Sogn